Pere Turull i Sallent (1796–1869), industrial català
 Xavier Turull, diversos personatges
 Pau Turull i Comadran (1837–1892), industrial i polític català
 Enric Turull i Comadran (1855–1923), empresari i polític català
 Jordi Turull i Negre (nascut 1966), polític català
 Ramon Turull Bargués (1922–2003), mestre, escriptor i editor català